„Фуудобокс“ (Foodobox) е български стартъп с мобилно приложение, което свързва потребителите със заведения, магазини и други хранителни обекти, в които има останала нереализирана храна. 

Задължително условие за всички обекти, с които работи приложението, е те да предлагат минимум 40% отстъпка от първоначалната цена на продуктите в кутиите. Потребителите виждат на картата в приложението на FoodObox местата, които предлагат кутии в момента, запазват избраната кутия и могат да я вземат на място от обекта по време на часовия диапазон за вземане, който обикновено е в края на работния ден. 

Към момента услугата се предлага в София, Пловдив, Варна, Бургас, и други по-малки градове. От декември 2022, услугата официално стъпва и на румънския пазар с 15 регистрирани обекта в Букурещ.

История 
Компанията е създадена през 2021-ва година от Велин Керков, главен технически директор и Джейн Димитрова, директор бизнес развитие. Главният офис на компанията се намира в София.  

През 2021-ва година платформата стартира в София, но след няколко месеца започва дейност и в останалите по-големи градове в България като Пловдив, Варна, Русе и Бургас. През 2022-ра година компанията набира инвестиции от различни фондове и групи от ангел инвеститори, за да може да подобри и разшири своята дейност в България и чужбина.

През август 2021, стартъпът печели евро грант след участието си в акселератора ClimAccelerator Black Sea, финансиран от EIT Climate-KIC на Европейския съюз. Програмата допринася за екологичната устойчивост и намаляването на емисиите въглероден диоксид в атмосферата.

В края на 2021-ва година, Фуудобокс си партнира с Bosch в третия етап от кампанията Не изхвърляй - помогни под наслов Бъди отговорен, спаси храна. По време на дарителската кампания за 3 дни се спасяват над 60 килограма храна, която е останала непродадена от различни пекарни и заведения, и биват дарени във фондация Светът на Мария

През април 2022 Фуудобокс печели първо място и грантово финансиране от в програмата „Акселератор стартъп София“, която подпомага иновативни стартиращи и социални предприемачи.

На 12 май 2022 Фуудобокс е удостоен с наградата Зелени стартъпи в конкурса на b2b Media group Най-зелените компании в България.

На 13 август 2022 Фуудобокс грабва наградата на публиката и на журито в категория “Отговорни бизнеси по отношение на природата и климата” в Годишните награди за опазване на биоразнообразието на Българска фондация Биоразнообразие. Церемонията се състои в симБиотично - музеят на Атанасовското езеро край град Бургас.

Цел 
Целта на Фуудобокс е да намали хранителното разхищение. Стартъпът предлага мобилно приложение, което свързва ресторанти, сладкарници, пекарни и хранителни магазини, които имат храна в излишък, която биха изхвърлили, ако не я продадат навреме, с клиенти, които могат да я закупят с минимум 40% отстъпка. Към декември 2022 г. компанията има 10 служители в България.

Употреба 
Хранителните обекти използват платформата на Фуудобокс, за да уведомят потребителите на приложението какво има за спасяване в дадения ден, като посочат какъв вид храна има (печени храни, ястия, продукти, вегетарианска или веган храна и т.н.) в кутията изненада. Съдържанието се определя от обекта, като потребителят не може да избира какво точно ще има в кутията, но съдържанието задължително трябва да съответства на цената преди отстъпката.  

Потребителите трябва да се регистрират, за да използват услугата. Необходим е мобилен телефон с интернет връзка с операционна система iOS или Android. Потребителят стартира приложението, за да види на интерактивната карта търговските обекти, от които може да вземе кутия изненада. Вижда се разстоянието от местоположението на потребителя и времевия диапазон за вземане на поръчката. Запазването на кутия става през бутона “Поръчай”, където може да бъде въведен и код за допълнителна отстъпка. Клиентът трябва да отиде на място и да заплати кутията си, след което за финализиране на поръчката да избере бутона “Взех кутията”.

Източници 

 „Иновативното приложение Foodobox като алтернатива на изхвърлянето на храна" ,Mediapool, 22 март, 2022

 „30 хил. потребители вече спасяват храна с приложението Foodobox" ,Investor.bg, 27 юли, 2022

 „В страната ни гладуват над 1 млн. българи, но наше мобилно приложение спасява храна" ,Bulgaria On Air, 5 август, 2022

 „Джейн и Велин измислиха приложение, което помага на ресторантите да не изхвърлят сготвеното" ,24 часа, 6 август, 2022

 „foodObox connects end users to restaurants to reduce food waste" ,Innovation Origins, 11 август, 2022

 "Дръзките: Епизод 4", Bloomberg TV Bulgaria, 24 ноември, 2022

"Част 1: Тайна в кутията Foodobox: Как да спасиш годна храна от изхвърляне (ВИДЕО)", Бизнес новините, 28 ноември, 2022

"Част 2: Какво има в една спасена кутия на Foodobox? (ВИДЕО)", Бизнес новините, 29 ноември, 2022

"“Убийствено” в модата и проблемите във фармацията" , Code Health, 15 декември, 2022

"Българското приложение за спасяване на храна се насочва към Букурещ", Bloomberg TV Bulgaria, 23 декември, 2022

Външни препратки 

 Официален сайт